Effusimentum är ett släkte av tvåvingar. Effusimentum ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Effusimentum